Рамбюто́ ():

 префект Рамбюто (1781—1869) — французский администратор, в честь которого названы:
 Рамбюто (rue Rambuteau) — парижская улица;
 Рамбюто (Rambuteau) — станция парижского метрополитена.